Two Tribes B.V. - een Nederlandse gamedeveloper
Two Tribes (single) - een single van Frankie Goes to Hollywood